Příjmení Řežábek nosí více významných osobností:

 František Řežábek - generálmajor, účastník 2. odboje, držitel Řádu Britského impéria (MBE, 1943)
 Jan Řežábek (1852–1925) – český středoškolský profesor, zeměpisec a překladatel
 Josef Řežábek (1909–???) – český učitel, výtvarník a hudebník
 Karel Řežábek (* 1968) – český letniční duchovní, hudebník, skladatel a překladatel duchovních písní a publicista
 Pavel Řežábek (* 1960) – český ekonom